Коле́сникова — женская форма русской фамилии  и топоним.

 Известные носительницы 
 Колесникова, Аграфена Николаевна (1926 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Колесникова, Анастасия Николаевна (род. 1984) — российская гимнастка.
 Колесникова, Анна Григорьевна (1916—1947) — удмуртская актриса театра.
 Колесникова, Арина Александровна (род. 1997) — российская футболистка.
 Колесникова, Вера Владимировна (род. 1968) — советская гимнастка.
 Колесникова, Виолетта Павловна (1938—2022) — советский и российский художник-мультипликатор.
 
 Колесникова, Любовь Ильинична (род. 1949) — российский учёный-медик.
 
 
 Колесникова, Нина Николаевна (более известна как Садур; род. 1950) — российский драматург, прозаик и сценарист.
 Колесникова, Ольга Евгеньевна (род. 1991) — российская самбистка.
 Колесникова, Светлана Николаевна (род. 1965) — советская и украинская спортсменка и тренер.
 
 Колесникова, Юлия Анатольевна (1921—2001) — советский архитектор.

Топоним 
 Колесникова — деревня в Железногорском районе Курской области.